Leopoldův řád může představovat:

 rakouský řád císaře Leopolda II.
 belgický řád krále Leopolda I.
 německý knížecí řád Leopolda IV. z Lippe